Carlos Eduardo Bivar Pereira, conhecido profissionalmente como Carlos Bivar (Manaus, 8 de outubro de 1952) é um compositor, cantor, gaitista e violonista brasileiro.

Morou no Rio de Janeiro e, em 1982, mudou-se para Brasília, onde fixou residência.

Discografia 
Cotidiano - 2011 (CD e DVD)
Brasileirando - 2009 (CD e DVD)
Recordações - 2004 (CD)
Amigos cantam - 2002 (CD)
Bossa Jazz - 2000 (CD)
Sintonia - 1998 (CD)
Por enquanto - 1984 (Disco Compacto Simples)
Carlos Bivar - 1978 (Disco Compacto Duplo)

Compositores do Amazonas
Cantores do Amazonas
Violonistas do Amazonas
Naturais de Manaus